Кент — фамилия и топоним.

Известные носители

Б 
 Кент, Барбара (1907—2011) — канадо-американская актриса, популярная в Голливуде в эпоху немого кино.

В 
 Кент, Виктория (1898—1987) — испанский юрист и республиканский политик.
 Кент, Вильям (1684—1748) — английский архитектор и садовод.

Д 
 Кент, Джемс (1763—1847) — североамериканский юрист, судья.
 Кент, Джеймс (род. 1993) — французский музыкант. 
 Кент, Джин (1921—2013) — британская актриса.
 Кент, Дэвид (род. 1941) — австралийский историк музыки.

И, М 
 Кент, Имон (имя при рождении Эдвард Томас Кент; 1881—1916) — ирландский республиканец, революционер, участник Пасхального восстания.
 Кент, Мухтар (род. 1952) — предприниматель, президент компании «Кока-Кола».

Н 
 Кент, Недждет (1911—2002) — турецкий дипломат, праведник Холокоста, отец М. Кента.
 Кент, Ник (род. 1951) — британский журналист, музыкальный критик и рок-музыкант.

П, Р 
  (1913—1986) — британский геолог.
 Кент, Рокуэл (1882—1971) — североамериканский художник и писатель.

С 
 Кент, Стивен Алан — канадский социолог.
 Кент, Сол (род. 1940) — американский активист за продление жизни.

Т, Ч, Э 
 Кент, Терри (род. 1962) — американский гребец-байдарочник.
 Кент, Чарльз (1852—1923) — британский и американский актёр и режиссёр немого кино.
 Кент, Этуотер (1873—1949) — американский изобретать и радиопромышленник.

Составные фамилии 
 Чан-Кент, Шеннон (род. 1988) — канадская актриса, певица и актёр озвучивания.

Псевдонимы 
 Алиссия Кент (род. 1991) — румынская порноактриса и вебкам-модель.
 Джек Кент (род. 1965) — псевдоним российского писателя-пародиста С. Н. Ульева.
 Нелли Кент (род. 1997) — румынская порноактриса.
 «Кент» — оперативный псевдоним советского разведчика Анатолия Гуревича.

Вымышленные персонажи 
 Кларк Кент — земное имя супергероя DC Comics Супермена.
 Кларк Кент — главный герой серии фильмов 1978-2006 годов и связанных произведений. Адаптированная версия Супермена.
 Кларк Кент — главный герой сериала «Тайны Смолвиля», адаптированная версия Супермена.
 Джонатан и Марта Кенты — земные приёмные родители Супермена.

Топонимы 
 Кент — графство в Англии.
 Кент — одно из семи королевств так называемой англосаксонской гептархии, основанное ютами в юго-восточной Англии.
 Кент — полуостров на северо-западе Канады.
 Кент — покинутый аул в Итум-Калинском районе Чечни.
 Кент — канадское графство в центральной части провинции Нью-Брансуик.
 Кент — международный аэропорт в Кенте, Великобритания.
 Кент — город в штате Вашингтон, США.
 Кент — город в округе Уилкин, штат Миннесота, США.
 Кент — невключённая территория в округе Шерман штата Орегон, США.
 Кент — село в Каркаралинском районе Карагандинской области Казахстана.
 Кент-стрит — крупная улица в центральной части г. Оттава.
 Норт-Кент — остров Канадского Арктического архипелага.
 Нью-Кент — административно-территориальный округ в штате Виргиния, США.



Другое 
 Кент — административная единица (сельское общество) в Таджикской АССР.
 Кент — марка сигарет.
 Граф Кент — английский дворянский титул.
 Броненосные крейсера типа «Кент» — серия боевых кораблей британского королевского флота, построенная в начале XX века.
 Тяжёлые крейсера типа «Кент» — тип тяжёлых крейсеров Королевского военно-морского флота Великобритании времён Второй мировой войны.
 Кент — жаргонное обозначение друга, приятеля или просто мужчины.

См. также 
 Kent — музыкальный коллектив из Швеции.
 Кенты
 Кенты (гмина)
 Кларк Кент (значения)